Гаэ́ль Дани́к (; 19 ноября 1981, Ван, Франция) — французский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Гаэль Даник — воспитанник клуба «Ренн». Впервые за команду сыграл 11 ноября 2000 года в матче Лиги 1 против «Тулузы». Полузащитник заменил на поле Вандера во втором тайме.
Даник выступал за «Ренн» до окончания сезона 2001/02 и провёл 22 матча в Лиге 1. В следующем сезоне полузащитник играл за «Генгам» на правах аренды (18 матчей), после чего перешёл в клуб Лиги 2 «Гренобль».

Гаэль Даник провёл первый матч за новый клуб 2 августа 2003 года в матче с «Безансоном».
В следующем матче (9 августа против «Труа») он забил первый гол в карьере за профессиональный клуб.
Выступая в Лиге 2 за «Гренобль», полузащитник провёл 69 матчей и забил 14 голов.

Летом 2005 года Даник перешёл в «Труа». Впервые сыграл за команду 30 июля 2005 года в матче 1-го тура чемпионата против «Ниццы», появившись на поле на 89-й минуте встречи вместо Себастьена Далле.
До окончания 2005 года полузащитник успел сыграть за «Труа» в 11 матчах; вторую половину сезона он провёл в аренде в «Лорьяне», выступавшем в то время в Лиге 2.

Первый в своей карьере гол в Лиге 1 Гаэль Даник забил 28 октября 2006 года в ворота «Сент-Этьена». По итогам сезона 2006/07 «Труа» занял в чемпионате 18-е место и покинул Лигу 1. Даник отыграл в «Труа» ещё 1 сезон, после чего покинул команду, став игроком «Валансьена».

Даник дебютировал в «Валансьене» 9 августа 2008 года. Полузащитник вышел на матч в стартовом составе и на 27-й минуте забил с пенальти решающий гол в ворота «Сент-Этьена».
В матчах чемпионата Франции 2010/11 Гаэль Даник выполнил 7 голевых передач на партнёров по команде, что позволило полузащитнику занять 9-е место в списке лучших ассистентов чемпионата.

Летом 2013 года Даник пополнил ряды лионского «Олимпика». Впервые сыграл за «ткачей» 30 июля 2013 года в отборочном матче Лиги чемпионов против швейцарского «Грассхоппера».

Достижения 
 Чемпион Европы среди юношей (до 19 лет): 2000

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции 
 Профиль на Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Лаваль»